L'adjectif œcuménique (ce qui s'étend sur « toute la terre habitée ») désigne :
 ce qui est relatif à l'œcuménisme, mouvement de dialogue et de rapprochement entre les diverses Églises chrétiennes ;
 ce qui est relatif à un concile œcuménique ou général, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de l'Église ;
 ce qui est relatif au patriarche de Constantinople ou au patriarcat œcuménique de Constantinople.